Frescobaldi puede referirse a:

 Girolamo Frescobaldi - el compositor italiano del barroco.
 Frescobaldi (software) - software de notación musical para editar partituras en formato de LilyPond.